Герцог Фридрих (Фредерик) Кристиан I Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Августенбургский (, полное имя Fredrik Kristian av Holstein-Augustenburg; 1721—1794) — датский военный и государственный деятель.

Биография 
Родился  6 апреля 1721 года в Августенборге в семье Кристиана Августа Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Августенбургского и его жены .

В 1754 году, после смерти отца, он унаследовал замки Августенборг и Гростен. Однако эти поместья были глубоко в долгах. Он отказался также от своих притязаний на герцогства Шлезвиг и Гольштейн, а взамен король Дании (который также был герцогом Шлезвиг и Гольштейн) предоставил ему выгодную компенсацию. Это позволило Фридриху Кристиану купить земли на острове Альс и полуострове Сандевед, что сделало его крупнейшим землевладельцем в Шлезвиге. Он также смог расширить Августенборгский дворец, свою семейную резиденцию.

Фридрих Кристиан служил генералом в датской армии. Был удостоен ряда наград, включая орден Слона.

Умер 13 ноября 1794 года в Августенборге.

Семья 
26 мая 1762 года Фридрих Кристиан женился на принцессе Шарлотте Амалии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Плёнской. У них было семеро детей:
 Луиза Кристина Кэролайн (1763—1764);
 Луиза Кристина Кэролайн (1764—1815);
 Фредерик Кристиан (1765—1814);
  (1767—1841);
 Кристиан Август (1768—1810);
 Софи Амели (1769—1769);
 Карл Уильям (1770—1771).

Предки

Примечания

Ссылки 
 Augustenburger
 Den augustenborgske linje
 Dansk biografisk Lexikon - Frederick Christian

Генералы Дании
Августенбургский дом